Пучэн (Вэйнань) (蒲城) — уезд городского округа Вэйнань провинции Шэньси (КНР)
 Пучэн (Наньпин) (浦城) — уезд городского округа Наньпин провинции Фуцзянь (КНР)